Бретт (Дуглас) Питмэн (; 31 января 1988, Сент-Хелиер, Джерси) — английский футболист, нападающий клуба «Бристоль Роверс».

Биография 
Во взрослом футболе дебютировал 24 августа 2005 года во втором раунде Кубка Футбольной лиги , на 114 минуте матча с Торки Юнайтед заменив Стивена Кука. Борнмут в том матче победил по пенальти 4:3. Три дня спустя он дебютировал в Лиге 1 в матче с Брэдфорд Сити закончившемся со счётом 2:1. Свой первый гол за "вишенок" забил 18 октября 2005 в матче Трофея Футбольной лиги против Олдершот Таун с пенальти. Большинство времени, проведённого в составе «Борнмута», был основным игроком атакующей звена команды. В составе «Борнмута» был одним из главных бомбардиров команды, имея среднюю результативность на уровне 0,34 гола за игру первенства.

Впоследствии с 2010 по 2015 год играл в составе команд клубов «Бристоль Сити» и «Борнмут».

Своей игрой за последнюю команду привлёк внимание представителей тренерского штаба клуба «Ипсвич Таун», к составу которого присоединился в 2015 году. Сыграл за команду из Ипсвича следующие два сезона своей игровой карьеры. Играя в составе «Ипсвич Тауна» также в основном выходил на поле в основном составе команды.

В состав клуба «Портсмут» присоединился 2017 года. По состоянию на 29 сентября 2018 года отыграл за клуб из Портсмута 45 матчей в национальном чемпионате.

Статистика

Достижения 
 Чемпионат Футбольной лиги
  Чемпион (1): 2014/15

Примечания 

Футболисты Англии
Игроки ФК «Борнмут»
Игроки ФК «Бристоль Сити»
Игроки ФК «Ипсвич Таун»
Игроки ФК «Портсмут»
Игроки ФК «Суиндон Таун»
Игроки ФК «Бристоль Роверс»